Denumirea de Elhovo se poate referi la următoarele localități din Bulgaria:
 Elhovo, un oraș în regiunea Iambol;
 Elhovo, un sat din comuna Nikolaevo, regiunea Stara Zagora;
 Elhovo, un sat din comuna Stara Zagora, regiunea Stara Zagora.